Giuseppe Valitutti, militare e politico italiano;
Salvatore Valitutti, docente universitario e ministro della Repubblica.